Construccions Emprim é um clube de futebol da Andorra. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1995/96.

Clubes de futebol da Andorra